Petitjean ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Petitjean (1884–1969), französischer Unternehmer und Parfümeur
 Hippolyte Petitjean (1854–1929), französischer Maler
 Dave Petitjean (1928–2013), US-amerikanischer Schauspieler
 Mathilde-Amivi Petitjean (* 1994), togoische Skilangläuferin
 Ruth Petitjean-Plattner (* 1949), Schweizer Kinderbuch-Autorin

Siehe auch:
 Petit Jean